Чат — многозначное слово:

 Чат — средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени.
 «Чат» — психологический триллер режиссёра Хидэо Накаты 2010 года.
 Чат — город и район в провинции Эрзурум (Турция).
 Чат — гора на Алтае.

См. также 
 Видеочат
 Чаты — этнографическая группа сибирских татар.